Aceasta este lista planetelor minore din sistemul solar, numerotate în ordine numerică de la 2001 la 3000.

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 2001–2100 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 2101–2200 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 2201–2300 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 2301–2400 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 2401–2500 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 2501–2600 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 2601–2700 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 2701–2800 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 2801–2900 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 2901–3000 [ editare]

Lista planetelor minore (002001-003000)